Невежино — название населённых пунктов в России:

 Невежино — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Невежино — деревня в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Невежино — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Невежино — деревня в Серебряно-Прудском районе Московской области.
 Невежино — деревня в Локнянском районе Псковской области.

См. также 
 Невежин